When the Smoke Clears — п'ятий студійний альбом американського рок-гурту Hinder. В США альбом вийшов 12 травня 2015.

Список пісень

Учасники запису 
 Маршал Даттон — вокал
 Джої Ґервей — електрогітара
 Марк Кінґ — ритм-гітара, бек-вокал
 Майк Родден — бас-гітара, бек-вокал
 Коді Генсон — барабани

Чарти

Примітки

Посилання 

Альбоми Hinder
Альбоми The End Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми